Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2002
Tokyo
Sport au Japon en 2002
Tennis en janvier 2002
Tennis en février 2002